Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fairfield () :
le comté de Fairfield, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Fairfield, situé dans l'État du Connecticut ;
le comté de Fairfield, situé dans l'État de l'Ohio.